Wyskok ist ein polnischer Ortsname:
 Woiwodschaft Ermland-Masuren:
 Wyskok (Srokowo), Dorf im Powiat Kętrzyński, bis 1945: Friedenshof, Kreis Gerdauen, Ostpreußen
 Woiwodschaft Niederschlesien:
 Wyskok (Złotoryja), Dorf im Powiat Złotoryjski, bis 1945: Hohberg, Kreis Goldberg, Schlesien